Efim Čerepanov – inventore russo
 Miron Čerepanov – inventore russo
 Sergej Čerepanov – fondista kazako